Der Name Bémont bezeichnet:
 die Gemeinde Le Bémont im Schweizer Kanton Jura.
 den Weiler Bémont im Schweizer Kanton Neuenburg, siehe La Brévine.
 Russy-Bémont, französische Gemeinde

Bémont ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Bémont (1848–1939), französischer Mittelalterhistoriker
 Gustave Bémont (1857–1937), französischer Chemiker